El barranc de Barcedana és un barranc que neix en terme de Gavet de la Conca, dins de l'antic municipi de Sant Salvador de Toló, passa després per l'antic terme d'Aransís, també pertanyent actualment a Gavet de la Conca, i acaba el seu recorregut en el terme municipal de Llimiana.

S'origina a les Pales del Bosc, al nord-est del Puig del Camí Ramader, des d'on baixa cap al nord-est, rep per l'esquerra la llau de Coma Torta, i fa la volta per llevant al capdavall del Serrat Ample. Gira cap al nord, i poc després cap a ponent, en un angle de 90°, quan arriba als peus del Serrat de Trulló. La resta del seu recorregut és tota en aquesta mateixa direcció, decantant-se molt cap al nord en alguns trams. Com que el curs del barranc de Barcedana és als peus del bosc que cobreix quasi del tot els vessants septentrionals del Montsec de Rúbies, el lloc per on passa el barranc s'anomena el Peu del Bosc.

Rep l'afluència de moltes llaus i barrancs, curts i costeruts els que li arriben per l'esquerra, que baixen del Montsec de Rúbies, més llargs i planers els de la dreta, que venen primer de la Vall de Barcedana i després de la zona de Llimiana. En destaquen un dels dos barrancs dels entorns anomenats de la Plana, i tot seguit el barranc de Rosó, tots dos afluents per la dreta, la llau del Serrat Estret, la llau de la Coma del Torn i la llau de Costes Rèbies, per l'esquerra, la llau de la Coma, el barranc de la Masia del Bep, per la dreta, la llau de Coma la Fe, per l'esquerra, la llau de Garjó, per la dreta, la llau dels Castellots, per l'esquerra, el barranc del Boter i el barranc de Matallops per la dreta, la llau de la Coma i la del Valentí (que ha recollit poc abans la llau de Balampia) per l'esquerra, el barranc de la Font, en alguns mapes anomenat barranc de la Rosa, per la dreta, ja en el tram final, passat el Pont de Barcedana.

Enllaços externs 

 Institut Cartogràfic de Catalunya

Barcedana
Barcedana
Barcedana